Usul désigne soit :
 Usul, vidéaste, chroniqueur politique pour Mediapart, auteur de l'émission 3615 Usul sur le site Jeuxvideo.com, et de la websérie d'analyse et d'éducation populaire Mes Chers Contemporains ;
 , le rythme dans la musique turque ;
 Usul, le nom Fremen de Paul Atréides ou un terme fremen signifiant : « la base du pilier » dans Dune.